Parapiesma är ett släkte av insekter. Parapiesma ingår i familjen mållskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Mållskinnbaggar
Parapiesma